Буї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна, округ Шалон-ан-Шампань
 Буї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна, округ Реймс